Episodi de La famiglia Addams – serie televisiva trasmessa tra il 1964 e il 1966, prima stagione
Episodi de La famiglia Addams – serie televisiva trasmessa tra il 1964 e il 1966, seconda stagione
Episodi de La famiglia Addams – serie animata del 1973
Episodi de La famiglia Addams – serie animata del 1992, prima stagione
Episodi de La famiglia Addams – serie animata del 1992, seconda stagione